Thénac kan syfta på:
 Thénac, Dordogne – en kommun i departementet Dordogne i regionen Aquitaine i sydvästra Frankrike
 Thénac, Charente-Maritime – en kommun i departementet Charente-Maritime i regionen Poitou-Charentes i västra Frankrike